Goes (Zelanda), municipi de la província de Zelanda, al sud dels Països Baixos
 GOES Grups Operatius Especials de Seguretat
 GOES: "Geostationary Operational Environmental Satellite", un sistema de satèl·lits meteorològics nord-americans.